Тростяниця — рід рослин родини Тонконогових

Село:
 Тростяниця — Берестейська область, Кам'янецький район, Ратайчицька сільська рада

Річка:
 Тростяниця — ліва притока Мухавця (басейн Західного Бугу)

Тростянка (Тростяниця, Тшесцянка) — село в гміні Нарва Гайнівського повіту Підляського воєводства

Села:
 Тростяниця — Житомирська область, Коростенський район, Малинська міська громада
 Тростяниця — Закарпатська область, Мукачівський район, Кольчинська селищна громада

Річка:
 Тростяниця — права притока Ірші, (басейн Тетерева)